BGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare, Baghdad Al Muthana, Iraq